Влади́мир Па́влович Рома́нов:
 Романов, Владимир Павлович (1915—2002) — горный инженер, Герой Социалистического Труда.
 Романов, Владимир Павлович (1794—1864) — контр-адмирал Русского императорского флота.